Села:
 Марківське — Луганська область, Марківський район
 Марківське — Сумська область, Роменський район